Александар Митровић може бити:

 Александар Митровић (рођен 1994), српски фудбалер и репрезентативац
 Александар Митровић (фудбалер, 1997) (рођен 1997), српски фудбалер
 Александар Митровић (одбојкаш) (рођен 1982), српски одбојкаш и репрезентативац
 Александар Митровић (кошаркаш) (рођен 1990), српски кошаркаш
 Александар Митровић (политичар) (1933—2012), в. д. премијера Југославије
 Александар Митровић (композитор), композитор